Burst-Modus oder Burstmodus steht für folgende Dinge:

 Einen Modus zur schnellen Übertragung einer größeren Datenmenge auf einer Datenverbindung, siehe Burst-Modus (Datenübertragung);
 einen Betriebsmodus mancher Gleichspannungswandler bei geringer Belastung, siehe Burstmodus (Schaltwandler);
 Serienfotografie;
 einen Schussmodus automatischer Feuerwaffen ( bei dem durch einmaliges Betätigen des Abzuges eine definierte Anzahl an Schüssen abgegeben wird, siehe Feuerstoß.